Jan Drozdowski ist der Name folgender Personen:
  
* Jan Drozdowski (Schriftsteller) (1759–1810), polnischer Schriftsteller
 Jan Drozdowski (Pianist) (1857–1918), polnischer Pianist und Musikpädagoge